Шоссе 44 ( , ) — израильское шоссе, проходящее в центральной части Израиля.

Оно соединяет Тель-Авив с Рамле, Лодом и Шфела. Шоссе начинается в Тель-Авиве на севере и заканчивается в районе перекрёстков Нахшон и Шимшон возле Бейт-Шемеша на юге страны.

Это шоссе в течение многих лет до создания шоссе 1 служило в качестве основного пути из Тель-Авива в Иерусалим. Даже сегодня шоссе 44 служит одним из основных маршрутов в Латрун, а оттуда в Шаар ха-Гай. Хотя многие люди считают, что шоссе 44 проходит с Востока на Запад, в действительности шоссе направлено с севера на юг. Эта ошибка вытекает из того факта, что шоссе 44 пересекается со многими другими шоссе, ведущими с севера на юг, в том числе шоссе 20, шоссе 4 и шоссе 412.

После нескольких терактов с использованием автомобилей и взрывных устройств, основные автобусные остановки на шоссе 44 были построены защищенными от наезда автомобилей, с несколько громоздким дизайном.

Перекрёстки и развязки

Карта 
{
  "type": "ExternalData",
  "service": "page",
  "title": "IsraelHighways/44.map"
}

Примечания 

44